Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1954.

1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

1/2 финали

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Миланов (21), 2:0 Миланов (31), 2:1 Горанов-дуз (37)

 Съдия: Тодор Стоянов (София)

Източници 
 bulgarian-football.com

5
5